Breau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bréau, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Bréau-et-Salagosse, kommun i departementet Gard,